Davoine ist der Familienname folgender Personen:

 Mirto Davoine (* 1933), uruguayischer Fußballspieler
 Walter Davoine (* 1935), uruguayischer Fußballspieler